Лимонная нектарница () — певчая птица из семейства нектарницевых.

Описание 
Лимонная нектарница длиной 10 см. Половой диморфизм присутствует. У самцов блестящий зелёного цвета верх головы и такие же пятна на плечах. Остальная часть головы и верхняя часть тела блестящие тёмно-зелёные. Концы внешних перьев хвоста слегка окрашены в белый цвет. Голова самок окрашена в бледно-серый цвет, спина серо-бурая, окраска оперения на груди и крыльев светлее чем у самцов.

Распространение 
Птица живёт в тропической Южной Азии, в Бангладеш, Индии, Мьянме и Шри-Ланке.

Питание 
Лимонная нектарница питается чаще нектаром, иногда насекомыми, особенно в период выкармливания птенцов. При поедании нектара цветков мангров Bruguiera gymnorrhiza и Bruguiera sexangula перья на голове птиц слипаются и им приходится тратить много времени на их чистку.

Подвиды 
Различают два подвида:
  — Индия и Бангладеш.
  — Шри-Ланка.

Примечания

Литература 
 Sálim Ali, Dillon Ripley, Handbook of the Birds of India and Pakistan, Delhi 1987, Vol. X, S. 24

Птицы Азии
Животные, описанные в 1766 году
Нектарницевые